Amandine Buchard – judoka francese
 Georges Buchard – schermidore francese
 Gustave Buchard – schermidore francese